Я́нис Ту́тин (, ; род. 23 июня 1966) — латвийский политический деятель, бывший мэр города Резекне.

В политике Янис Тутин с 2002 года, когда впервые баллотировался в Восьмой Сейм Латвии, но не прошёл. В 2005 году он был избран в Резекненскую городскую думу, но результаты голосования были аннулированы из-за подкупа голосов.

На повторных выборах в думу, 20 апреля 2005 года, Янис Тутин вновь был избран, а также назначен мэром (председателем думы) города Резекне. Но 3 марта 2006 года Янис Тутин сместили с должности мэра, его место занял Юрис Гунтис Вяксе.

Осенью 2006 года Янис Тутин был избран в Девятый Сейм, а осенью 2010 года — в Десятый Сейм.

Примечания

Ссылки 
 Янис Тутин на сайте объединения «Центр согласия»

Депутаты девятого Сейма Латвии
Депутаты десятого Сейма Латвии
Депутаты одиннадцатого Сейма Латвии
Депутаты двенадцатого Сейма Латвии
Депутаты тринадцатого Сейма Латвии
Главы Резекне